Gavot peut faire référence à :
 le pays de Gavot, région naturelle française ;
 le vivaro-alpin, ou gavot, dialecte de l'occitan ;
  (1766-1830), religieux et professeur français ;
 Jean Gavot (1900-1989), écrivain français.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français